

Toponyme 
 , ville du Danemark

Patronyme 

 Christian Joseph Hammel (1748-1805), général français ;
 André Hammel (1894-1965), psychiatre et résistant français ;
 Georgette Hammel (1898-1943), résistante française ;
 Frédéric-Shimon Hammel (1907-2001), chimiste et résistant français ;
 Hans-Peter Hammel, dit -minu (1947), écrivain suisse ;
 Francis Hammel (1950-2021), homme politique français ;
 Noureddine Hammel (1950-2017), footballeur algérien ;
 Heidi Hammel (1960), planétologue américaine ;
 Frédérik Hammel (mort en 1988), spéléologue français ;
 Jason Hammel (1982), joueur américain de baseball.